De Serie A 1946/47 was het 44ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het zestiende seizoen van de Serie A. Torino werd kampioen.

Eindstand 

(*) Triestina degradeerde maar werd om politieke redenen later teruggezet naar de Serie A.

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1946/47